HMS Blake je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Blake (1808) 
 HMS Blake (1889) 
 HMS Blake (C99)

Blake